Artus steht für:

 Artus, eine Sagengestalt
 Artus (Vorname), ein Vorname
 Artus (Reederei), ehemalige Reederei in Danzig
 Artus (Adelsgeschlecht), Patriziergeschlecht aus Soest

Artus ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Artus (* 1967), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Kersten Artus (* 1964), deutsche Journalistin und Politikerin (Die Linke), Hamburger Bürgerschaft